České příjmení Balcar nosí více různých osobností:

 Bohuslav Balcar (1943–2017) – český matematik, odborník na teorii množin
 Dana Balcarová (* 1960) – česká manažerka, expertka na životní prostředí a poslankyně za Piráty
 Jan Balcar (1832–1888) – český náboženský myslitel
 Jaromír Balcar (* 1966) – česko-německý historik
 Jaroslav Balcar (1953–2015) – český sportovec, skokan na lyžích
 Jindřich Balcar (1950–2013) – český skokan na lyžích
 Jiří Balcar (1929–1968) – český grafik, malíř, ilustrátor, typograf a kreslíř
 Josef Balcar (1834–???) – český pedagog
 Józef Balcar (* 1922) – polský dramatik
 Karel Balcar (* 1966) – český malíř
 Lubomír Balcar (1913–1968) – českobratrský duchovní, publicista a spisovatel
 Matěj Balcar (* 1991) – český režisér a scenárista
 Michal Balcar (* 1986) – český herec
 Milan Balcar (1886–1954) – český hudební skladatel
 Miloslav Balcar – český herec
 Miloš Balcar (1909–1943) – český protestantský duchovní, učitel náboženství, odbojář a oběť nacistického režimu
 Nina Balcarová – česká herečka
 Otokar Balcar (1907–1982) – katolický teolog
 Robert Balcar – český hudebník, jazzový kontrabasista

Související články 
 Balcárek
 Balcarka
 Balzer

Česká příjmení